Vandini ima više značenja:
 Vandini (Verona)
 Vandini (Vičenca)